Subashiri – località del Giappone facente parte della città di Oyama
 6531 Subashiri – asteroide della fascia principale